Fontanella, commune italienne
 Fontanella, commune autrichienne
 Dario Fontanella, pâtissier allemand, inventeur des Spaghettieis.
 , sportif italien

Notes et références